Edmond kan syfta på:

 Edmond – ett mansnamn, den franska varianten av Edmund
 Edmond (film) – en amerikansk film från 2005, originaltitel Edmond

Geografi

USA
 Edmond, Kansas – en stad i Norton County, Kansas, USA
 Edmond, Oklahoma – en stad i Oklahoma County i den amerikanska delstaten Oklahoma